

Cinema 
The Invader – cortometraggio muto del 1913
Carambola d'amore (The Invader) – film del 1936 diretto da Adrian Brunel
The Invader – film del 1997 diretto da Mark Rosman

Letteratura 
The Invader – romanzo di Hilda Vaughan del 1928

Pagine correlate 
The Invaders
Invader